CWB steht für:
 Canadian Wheat Board
 Central Weather Bureau
 counterproductive work behavior, Kontraproduktives Verhalten 
 Flughafen Curitiba (IATA-Code)
 CWB Sports Automobiles, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Cwb steht für:
 subtropisches Gebirgsklima nach der Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger, siehe Effektive Klimaklassifikation #Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger

cwb steht für:
 Maindo (ISO-639-3-Code), Dialekt von Chuwabo, Bantusprache in Mosambik

CWB